Warrington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Warrington Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Warrington Township (York County, Pennsylvania)